Langenfeld ist der Name folgender Orte:

 Langenfeld (Rheinland), Stadt im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen
 Langenfeld (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Langenfeld (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern
 Langenfeld (Bad Salzungen), Ortschaft der Kreisstadt Bad Salzungen des Wartburgkreises in Thüringen
 Langenfeld (Hessisch Oldendorf), Ortsteil der Gemeinde Hessisch Oldendorf am Süntel im Landkreis Hameln-Pyrmont
 Langenfeld, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, nicht mehr existenter Ort in der Gemeinde Srokowo, Polen
 Langenfeld, Kreis Oststernberg, Brandenburg, seit 1945: Długoszyn, Dorf in der Gemeinde Sulęcin, Polen
 Langenfeld im Banat, seit 1945: Câmpia (Caraș-Severin), Dorf in der Gemeinde Socol, Rumänien
 Langenfeld (Hölzchen), Weiler des Ortsteils Hölzchen der Ortsgemeinde Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

außerdem:
 Langenfeld (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Langenfeld im Rahmedetal, eine alte Flurbezeichnung im Märkischen Kreis

Langenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Langenfeld (* 1985), deutscher römisch-katholischer Theologe
 André Langenfeld (* 1970), deutscher DJ, Radiomoderator und Journalist
 Christine Langenfeld (* 1962), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Florian Meyer-Langenfeld (* 1937), deutscher Cellist, Dirigent und Festivalinitiator
 Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635), deutscher Theologe, siehe Friedrich Spee
 Gerhard Langenfeld (* 1955), deutscher Maler
 Hans Langenfeld (1932–2022), deutscher Sportwissenschaftler und Sporthistoriker
 Joseph Langenfeld (1887–1972), deutscher Politiker (KPD)
 Maximilian Langenfeld (* 2003), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Langenfelde
 Längenfeld
 Langefeld